Ю́хансен — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Юхансен, Вигго (1851—1935) — датский художник, профессор живописи, директор датской Академии художеств в Копенгагене.
 Юхансен, Давид Монрад (1888—1974) — норвежский композитор, пианист и музыкальный критик.
 Юхансен, Ялмар (1867—1913) — норвежский полярный исследователь.

См. также